Quest (quête ou requête en anglais) peut faire référence aux sujets suivants.

Personnalités 
 Hans Quest (1915-1997), acteur et réalisateur allemand.
 Richard Quest (1962-), un reporter britannique travaillant pour CNN,

Musique 
 , un groupe de jazz américain avec Dave Liebman, Richie Beirach, Ron McClure et Billy Hart ;
 Quest, une compilation de faces B et de raretés du groupe néerlandais Nits paru en 1996 ;
 Quest Pistols, un groupe pop ukrainien.

Cinéma 
 Quest, un court métrage d'animation allemand sorti en 1996 ;
 Quest, un film de 1983 avec Les Tremayne.

Transport, télécommunications, sciences 
 Quest, une entreprise dans les télécommunications,
 Quest Software, un éditeur de logiciel,
 Nissan Quest, un minivan fabriqué par Nissan Motor Corporation,
 Quest, un modèle de vélomobile fabriqué par Velomobiel.nl,
 QUEST (arbre de décision), un arbre de décision,
 Quest (1917-1962), une goélette à vapeur ayant participé à plusieurs expéditions,
 Quest est le sas américain de la Station spatiale internationale.

Jeux vidéo 
 Quest Corporation, une entreprise de création de jeux vidéo,
 Theron's Quest, un autre nom du jeu vidéo Dungeon Master adapté sur PC Engine,
 Webquest, une activité de recherche structurée dans le World Wide Web conduit par des apprenants.

Télévision 
 Sur la piste des Cheyennes (), série télévisée de 1976 avec Kurt Russell ;
 The Quest, série télévisée de 1982 avec Perry King and Noah Beery  ;
 , émission de téléréalité de 2014 sur ABC ;
 , chaîne britannique opérée par Discovery depuis 2009 ;
 , chaîne américaine diffusée depuis 2017 en sous-canal numérique.

Voir aussi  

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre